Матч за третє місце чемпіонату світу з футболу 2014 — футбольний матч, який відбувся 12 липня 2014 року у місті Бразиліа у Бразилії на «Національному стадіоні». З рахунком 3:0 перемогу здобула збірна Нідерландів. Для збірної Бразилії це була друга поспіль розгромна поразка на домашньому для неї чемпіонаті світу і отримала назву «Гаррінчасо» за аналогією з Мараканасо та щойно пережитим Мінейрасо.

Деталі матчу

Посилання 
 Календар ігор ЧС 2014 

Чемпіонат світу з футболу 2014
Матчі збірної Бразилії з футболу
Матчі збірної Нідерландів з футболу
Події 12 липня
Липень 2014